Oren Eizenman (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel israélo-canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière avec l'équipe de hockey de la Rensselaer Polytechnic Institute en 2003. Pendant ce stage universitaire, il participe également à trois reprises au Championnat du monde de hockey sur glace représentant Israël.

En 2007-2008, il se joint aux Falcons de Fresno de l'ECHL pour y entamer une carrière de hockeyeur professionnel. Il récolte 66 points en 53 parties lors de sa saison recrue. L'année suivante, il joue pour 5 équipes dans deux ligues nord-américaine. Il retrouve par la suite la stabilité en jouant 61 parties avec le Thunder de Stockton. Il signe avec les Jackals d'Elmira pour la saison 2010-2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2002-2003 ||Raiders de Wexford ||OPJHL ||47 ||25 ||32 ||57 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Rensselaer Polytechnic Institute ||NCAA ||37 ||6 ||12 ||18 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Rensselaer Polytechnic Institute ||NCAA ||27 ||6 ||14 ||20 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Rensselaer Polytechnic Institute ||NCAA ||37 ||16 ||12 ||38 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Rensselaer Polytechnic Institute ||NCAA ||28 ||9 ||14 ||23 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Falcons de Fresno ||ECHL ||53 ||27 ||39 ||66 ||28 ||6 ||4 ||1 ||5 ||2
|-
|2007-2008 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008||Sharks de Worcester ||LAH ||7 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Falcons de Fresno ||ECHL ||12 ||3 ||10 ||13 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||Thunder de Stockton ||ECHL ||2 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Moose du Manitoba ||LAH ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||Rampage de San Antonio ||LAH ||5 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||Admirals de Milwaukee ||LAH ||20 ||2 ||3 ||5 ||0 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2009-2010 ||Thunder de Stockton ||ECHL ||61 ||21 ||38 ||59 ||61 ||15 ||3 ||16 ||19 ||4
|-
|2009-2010 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Jackals d'Elmira ||ECHL ||20 ||7 ||16 ||23 ||48 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011||Whale du Connecticut ||LAH ||33 ||4 ||2 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012|| High1 || Asia League||36 ||22 ||41 || 63|| 54||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013|| Nippon Paper Cranes || Asia League||33 ||13 ||25 ||38 ||34 ||4|| 2 || 2 || 4 || 2

Internationales 

|2004 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"||- 
|2005 ||align="left"| Israël ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 10 || 4 || 14 || 6 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2006 ||align="left"| Israël ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 2 || 3 || 6 ||align="left"||-
|2013 ||align="left"| Israël ||align="left"| Championnat du monde div. 2B || 5 || 8 || 10 || 18 || 4 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2014 ||align="left"| Israël ||align="left"| Championnat du monde div. 2A || 5 || 3 || 5 || 8 || 0 ||align="left"|'''

Parenté dans le hockey 
Frère de Erez Eizenman et Alon Eizenman

Notes et références 

Naissance en mars 1985
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international israélien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Engineers de RPI
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur des Falcons de Fresno
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Jackals d'Elmira
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du High1
Joueur des Nippon Paper Cranes